Kyllach (russisch ) ist der Name folgender Flüsse im asiatischen Teil Russlands:
 Kyllach (Bataika), Nebenfluss der Bataika im Flusssystem der Chatanga
 Kyllach (Indigirka), Nebenfluss der Indigirka
 Kyllach (Kuntykachy), Nebenfluss des Kuntykachy im Flusssystem der Pjassina
 Kyllach (Sededema), Nebenfluss der Sededema